Змагання в одиночному розряді чоловічого тенісного турніру Wellington Challenger 1993 проходили в рамках ATP Challenger Series 1993.

Посіяний третім зімбабвієць Байрон Блек виграв титул, у фіналі перемігши американця Томмі Го з рахунком 6-4, 4-6, 6-1.

Сіяні гравці 

  Бретт Стівен (півфінал)
  Роббі Вайсс (чвертьфінал)
  Байрон Блек (Чемпіон)
  Томмі Го (фінал)

  Слава Доседел (2-ге коло)
  Крістіано Каратті (1-ше коло)
  Роджер Сміт (2-ге коло)
  Дірк Діер (1-ше коло)

Інші гравці 

Кваліфаєри:
  Патрік Рафтер (чвертьфінал)
  Браян Данн (1-ше коло)
  Браян Девенінг (1-ше коло)
  Луїс Глорія (2-ге коло)

Отримали вайлд-кард:
  Рене Меллер (1-ше коло)
  Джеймс Грінхелг (1-ше коло)
  Елістер Гант (1-ше коло)
  Стівен Даунс (1-ше коло)

Щасливі лузери:
  Петер Морейн (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Wellington Challenger